Ipswich (Engeland), een Engelse stad en district aan de monding van de Orwell
 Ipswich (Australië), een stad in Australië
 Ipswich (Massachusetts), een stad in de VS
 Ipswich (South Dakota), een stad in de VS
 Ipswich (motorfiets), een Belgisch historisch motorfietsmerk